|-
|(43001)||1999 UE9|| align=right|13,7|| align=right|2,930|| align=right|0,092|| align=right|1,38|| align=right|5,016||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43002)||1999 US12|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,127|| align=right|6,52|| align=right|3,787||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43003)||1999 UC14|| align=right|16,4|| align=right|2,277|| align=right|0,257|| align=right|3,25|| align=right|3,436||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43004)||1999 UR16|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,091|| align=right|2,25|| align=right|4,648||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43005)||1999 UA17|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,183|| align=right|3,63|| align=right|3,552||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43006)||1999 UG26|| align=right|14,3|| align=right|3,009|| align=right|0,170|| align=right|5,26|| align=right|5,219||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43007)||1999 UK27|| align=right|16,1|| align=right|2,446|| align=right|0,131|| align=right|1,99|| align=right|3,824||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43008)||1999 UD31|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,190|| align=right|1,97|| align=right|3,598||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43009)||1999 UB39|| align=right|14,1|| align=right|2,682|| align=right|0,070|| align=right|4,72|| align=right|4,392||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43010)||1999 UE41|| align=right|14,1|| align=right|2,735|| align=right|0,092|| align=right|13,24|| align=right|4,523||MBA||17. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43011)||1999 UD42|| align=right|15,3|| align=right|2,202|| align=right|0,185|| align=right|3,90|| align=right|3,268||MBA||20. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43012)||1999 US49|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,101|| align=right|4,01|| align=right|4,148||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43013)||1999 UX50|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,225|| align=right|2,56|| align=right|3,694||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43014)||1999 UQ51|| align=right|12,9|| align=right|2,997|| align=right|0,080|| align=right|11,30|| align=right|5,187||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43015)||1999 UD52|| align=right|15,8|| align=right|2,313|| align=right|0,141|| align=right|7,52|| align=right|3,517||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(43016)||1999 VM|| align=right|15,2|| align=right|2,683|| align=right|0,082|| align=right|2,13|| align=right|4,393||MBA||2. november 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43017)||1999 VA2|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,290|| align=right|23,91|| align=right|3,421||MBA||5. november 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(43018)||1999 VY2|| align=right|13,4|| align=right|2,814|| align=right|0,169|| align=right|7,84|| align=right|4,720||MBA||4. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43019)||1999 VG3|| align=right|14,1|| align=right|3,165|| align=right|0,139|| align=right|1,90|| align=right|5,630||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43020)||1999 VO4|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,130|| align=right|15,01|| align=right|4,297||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43021)||1999 VT5|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,164|| align=right|4,96|| align=right|4,528||MBA||4. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(43022)||1999 VR7|| align=right|13,3|| align=right|3,211|| align=right|0,039|| align=right|15,13|| align=right|5,754||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43023)||1999 VS12|| align=right|14,5|| align=right|2,400|| align=right|0,281|| align=right|9,21|| align=right|3,718||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43024)||1999 VU12|| align=right|13,9|| align=right|2,730|| align=right|0,116|| align=right|9,64|| align=right|4,509||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43025)||1999 VW12|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,164|| align=right|2,48|| align=right|3,558||MBA||1. november 1999||Uccle||E. W. Elst; S. Ipatov
|-
|(43026)||1999 VJ20|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,171|| align=right|12,41|| align=right|4,349||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43027)||1999 VA23|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,049|| align=right|14,42|| align=right|4,416||MBA||12. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43028)||1999 VE23|| align=right|13,2|| align=right|2,591|| align=right|0,201|| align=right|9,84|| align=right|4,170||MBA||12. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43029)||1999 VT24|| align=right|14,5|| align=right|2,417|| align=right|0,188|| align=right|2,78|| align=right|3,757||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43030)||1999 VK25|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,217|| align=right|5,69|| align=right|4,135||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43031)||1999 VY25|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,285|| align=right|10,36|| align=right|4,433||MBA||14. november 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(43032)||1999 VR26|| align=right|14,6|| align=right|2,865|| align=right|0,063|| align=right|2,86|| align=right|4,849||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43033)||1999 VT29|| align=right|13,7|| align=right|3,231|| align=right|0,077|| align=right|16,34|| align=right|5,808||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43034)||1999 VO34|| align=right|13,9|| align=right|2,684|| align=right|0,160|| align=right|11,13|| align=right|4,395||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43035)||1999 VO35|| align=right|14,1|| align=right|2,937|| align=right|0,113|| align=right|10,41|| align=right|5,034||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43036)||1999 VF37|| align=right|14,5|| align=right|2,456|| align=right|0,253|| align=right|12,32|| align=right|3,848||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43037)||1999 VH37|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,141|| align=right|7,57|| align=right|5,459||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43038)||1999 VV44|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,228|| align=right|7,37|| align=right|3,680||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43039)||1999 VD45|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,143|| align=right|5,10|| align=right|4,084||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43040)||1999 VT45|| align=right|15,3|| align=right|2,457|| align=right|0,139|| align=right|5,64|| align=right|3,851||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43041)||1999 VC47|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,187|| align=right|14,25|| align=right|4,252||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43042)||1999 VF47|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,203|| align=right|14,84|| align=right|4,026||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43043)||1999 VN49|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,054|| align=right|5,81|| align=right|4,560||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43044)||1999 VR49|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,046|| align=right|5,24|| align=right|4,490||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43045)||1999 VV49|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,109|| align=right|12,37|| align=right|5,443||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43046)||1999 VF50|| align=right|15,4|| align=right|2,280|| align=right|0,177|| align=right|3,06|| align=right|3,442||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43047)||1999 VT56|| align=right|15,6|| align=right|2,523|| align=right|0,181|| align=right|1,02|| align=right|4,006||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43048)||1999 VR59|| align=right|15,1|| align=right|2,619|| align=right|0,098|| align=right|0,80|| align=right|4,239||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43049)||1999 VD61|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,058|| align=right|2,87|| align=right|4,364||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43050)||1999 VL66|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,204|| align=right|12,98|| align=right|4,414||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43051)||1999 VF71|| align=right|14,5|| align=right|2,937|| align=right|0,052|| align=right|1,67|| align=right|5,032||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43052)||1999 VJ71|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|2,82|| align=right|3,541||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43053)||1999 VD72|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,182|| align=right|13,18|| align=right|4,080||MBA||11. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(43054)||1999 VU78|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,227|| align=right|2,43|| align=right|3,612||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43055)||1999 VR81|| align=right|14,8|| align=right|2,703|| align=right|0,037|| align=right|15,63|| align=right|4,442||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43056)||1999 VW88|| align=right|15,2|| align=right|2,846|| align=right|0,055|| align=right|2,00|| align=right|4,801||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43057)||1999 VN92|| align=right|15,2|| align=right|2,624|| align=right|0,118|| align=right|4,22|| align=right|4,250||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43058)||1999 VT92|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,148|| align=right|2,18|| align=right|3,746||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43059)||1999 VF93|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,079|| align=right|1,15|| align=right|4,072||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43060)||1999 VS93|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,161|| align=right|1,74|| align=right|3,756||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43061)||1999 VU93|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,153|| align=right|5,71|| align=right|3,831||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43062)||1999 VC103|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,207|| align=right|5,44|| align=right|4,082||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43063)||1999 VC104|| align=right|16,6|| align=right|2,356|| align=right|0,233|| align=right|3,01|| align=right|3,616||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43064)||1999 VK114|| align=right|14,1|| align=right|2,390|| align=right|0,088|| align=right|7,65|| align=right|3,694||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43065)||1999 VZ124|| align=right|14,6|| align=right|2,434|| align=right|0,242|| align=right|11,19|| align=right|3,796||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43066)||1999 VJ135|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,175|| align=right|5,11|| align=right|3,486||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43067)||1999 VA140|| align=right|16,7|| align=right|2,470|| align=right|0,175|| align=right|2,10|| align=right|3,880||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43068)||1999 VK159|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,091|| align=right|3,64|| align=right|4,627||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43069)||1999 VO160|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,202|| align=right|4,02|| align=right|4,070||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43070)||1999 VD161|| align=right|14,1|| align=right|2,999|| align=right|0,034|| align=right|1,48|| align=right|5,192||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43071)||1999 VA173|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,062|| align=right|6,50|| align=right|4,524||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43072)||1999 VS177|| align=right|15,0|| align=right|2,296|| align=right|0,159|| align=right|7,05|| align=right|3,478||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43073)||1999 VP184|| align=right|15,8|| align=right|2,425|| align=right|0,179|| align=right|7,37|| align=right|3,775||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43074)||1999 VT188|| align=right|15,0|| align=right|2,908|| align=right|0,040|| align=right|5,66|| align=right|4,959||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43075)||1999 VJ189|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,014|| align=right|8,49|| align=right|5,156||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43076)||1999 VW189|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,138|| align=right|2,90|| align=right|4,505||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43077)||1999 VY191|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,062|| align=right|4,31|| align=right|4,039||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43078)||1999 VX192|| align=right|15,3|| align=right|2,387|| align=right|0,140|| align=right|5,22|| align=right|3,688||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43079)||1999 VS194|| align=right|15,2|| align=right|2,928|| align=right|0,065|| align=right|10,04|| align=right|5,010||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43080)||1999 VA198|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,054|| align=right|15,18|| align=right|4,248||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(43081)||1999 VA199|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,194|| align=right|5,79|| align=right|3,252||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43082)||1999 VH216|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,101|| align=right|7,13|| align=right|4,055||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43083)||1999 WR|| align=right|14,0|| align=right|2,483|| align=right|0,156|| align=right|4,45|| align=right|3,911||MBA||19. november 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(43084)||1999 WQ1|| align=right|13,1|| align=right|2,664|| align=right|0,278|| align=right|18,52|| align=right|4,348||MBA||30. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43085)||1999 WE2|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,036|| align=right|10,40|| align=right|4,563||MBA||19. november 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(43086)||1999 WB7|| align=right|14,9|| align=right|2,917|| align=right|0,147|| align=right|2,75|| align=right|4,981||MBA||28. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43087)||1999 WW8|| align=right|13,1|| align=right|3,186|| align=right|0,229|| align=right|16,15|| align=right|5,685||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(43088)||1999 WO9|| align=right|14,5|| align=right|2,454|| align=right|0,185|| align=right|7,87|| align=right|3,844||MBA||30. november 1999||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(43089)||1999 WP12|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,075|| align=right|19,15|| align=right|5,658||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43090)||1999 WF20|| align=right|14,7|| align=right|2,679|| align=right|0,176|| align=right|12,10|| align=right|4,384||MBA||16. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43091)||1999 XL1|| align=right|12,8|| align=right|3,040|| align=right|0,158|| align=right|12,97|| align=right|5,300||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43092)||1999 XT5|| align=right|15,4|| align=right|2,870|| align=right|0,085|| align=right|1,12|| align=right|4,862||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43093)||1999 XA7|| align=right|13,6|| align=right|3,054|| align=right|0,050|| align=right|9,80|| align=right|5,336||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43094)||1999 XK7|| align=right|13,3|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|13,27|| align=right|4,135||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43095)||1999 XF8|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,028|| align=right|10,53|| align=right|5,668||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43096)||1999 XL11|| align=right|15,2|| align=right|2,345|| align=right|0,251|| align=right|7,54|| align=right|3,590||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43097)||1999 XM13|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,047|| align=right|7,14|| align=right|4,551||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43098)||1999 XD14|| align=right|15,4|| align=right|2,430|| align=right|0,240|| align=right|10,65|| align=right|3,788||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43099)||1999 XO15|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,006|| align=right|3,55|| align=right|5,231||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43100)||1999 XV15|| align=right|13,9|| align=right|2,756|| align=right|0,383|| align=right|8,97|| align=right|4,576||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(43101)||1999 XX18|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,228|| align=right|6,63|| align=right|3,472||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43102)||1999 XU19|| align=right|13,9|| align=right|2,607|| align=right|0,151|| align=right|11,31|| align=right|4,209||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43103)||1999 XC21|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,206|| align=right|6,00|| align=right|3,892||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43104)||1999 XP21|| align=right|13,7|| align=right|2,788|| align=right|0,074|| align=right|9,16|| align=right|4,654||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43105)||1999 XM22|| align=right|14,6|| align=right|2,618|| align=right|0,135|| align=right|10,56|| align=right|4,235||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43106)||1999 XB26|| align=right|14,9|| align=right|2,962|| align=right|0,028|| align=right|8,86|| align=right|5,098||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43107)||1999 XG26|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,115|| align=right|9,09|| align=right|4,100||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43108)||1999 XQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,890|| align=right|0,041|| align=right|0,85|| align=right|4,911||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43109)||1999 XP28|| align=right|14,9|| align=right|2,714|| align=right|0,102|| align=right|2,53|| align=right|4,471||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43110)||1999 XH29|| align=right|12,8|| align=right|3,220|| align=right|0,133|| align=right|10,95|| align=right|5,777||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43111)||1999 XD30|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,086|| align=right|5,36|| align=right|5,691||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43112)||1999 XK31|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|10,61|| align=right|5,140||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43113)||1999 XN31|| align=right|13,4|| align=right|3,021|| align=right|0,119|| align=right|8,61|| align=right|5,251||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43114)||1999 XR36|| align=right|13,0|| align=right|2,897|| align=right|0,029|| align=right|12,54|| align=right|4,931||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(43115)||1999 XG39|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,193|| align=right|11,42|| align=right|4,300||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43116)||1999 XN39|| align=right|14,7|| align=right|2,759|| align=right|0,200|| align=right|6,87|| align=right|4,582||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43117)||1999 XT42|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,155|| align=right|4,98|| align=right|4,156||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43118)||1999 XD43|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,066|| align=right|8,38|| align=right|5,129||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43119)||1999 XV44|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,120|| align=right|4,17|| align=right|5,619||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43120)||1999 XB49|| align=right|15,1|| align=right|2,436|| align=right|0,124|| align=right|7,24|| align=right|3,802||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43121)||1999 XM49|| align=right|14,4|| align=right|2,919|| align=right|0,055|| align=right|1,34|| align=right|4,986||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43122)||1999 XL50|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,076|| align=right|6,25|| align=right|4,015||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43123)||1999 XT50|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,174|| align=right|8,85|| align=right|4,127||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43124)||1999 XJ53|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,082|| align=right|1,81|| align=right|4,638||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43125)||1999 XQ61|| align=right|14,0|| align=right|2,709|| align=right|0,108|| align=right|7,72|| align=right|4,458||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43126)||1999 XL64|| align=right|14,1|| align=right|3,209|| align=right|0,154|| align=right|0,42|| align=right|5,747||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43127)||1999 XD68|| align=right|14,2|| align=right|3,255|| align=right|0,042|| align=right|4,57|| align=right|5,872||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43128)||1999 XM68|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,271|| align=right|4,64|| align=right|4,047||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43129)||1999 XY68|| align=right|14,4|| align=right|2,805|| align=right|0,079|| align=right|5,04|| align=right|4,696||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43130)||1999 XZ68|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,041|| align=right|7,02|| align=right|4,542||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43131)||1999 XK72|| align=right|15,0|| align=right|2,620|| align=right|0,170|| align=right|0,99|| align=right|4,240||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43132)||1999 XO73|| align=right|14,0|| align=right|2,561|| align=right|0,075|| align=right|14,70|| align=right|4,099||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43133)||1999 XK76|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,203|| align=right|12,73|| align=right|4,078||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43134)||1999 XU77|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,216|| align=right|8,17|| align=right|4,681||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43135)||1999 XT82|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,161|| align=right|6,71|| align=right|5,175||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43136)||1999 XE85|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,081|| align=right|11,47|| align=right|5,184||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43137)||1999 XU85|| align=right|12,9|| align=right|3,138|| align=right|0,106|| align=right|10,45|| align=right|5,557||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43138)||1999 XJ86|| align=right|14,2|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|12,57|| align=right|4,529||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43139)||1999 XM90|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,087|| align=right|14,89|| align=right|5,699||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43140)||1999 XT90|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,135|| align=right|13,29|| align=right|4,233||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43141)||1999 XR91|| align=right|13,9|| align=right|2,517|| align=right|0,105|| align=right|11,41|| align=right|3,993||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43142)||1999 XQ93|| align=right|13,2|| align=right|2,592|| align=right|0,191|| align=right|14,43|| align=right|4,172||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43143)||1999 XA97|| align=right|13,5|| align=right|3,103|| align=right|0,037|| align=right|14,20|| align=right|5,466||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43144)||1999 XD98|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,223|| align=right|12,08|| align=right|4,127||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43145)||1999 XT98|| align=right|13,1|| align=right|3,053|| align=right|0,028|| align=right|12,06|| align=right|5,334||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43146)||1999 XN102|| align=right|13,2|| align=right|2,959|| align=right|0,082|| align=right|9,79|| align=right|5,088||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43147)||1999 XO105|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,273|| align=right|4,61|| align=right|4,165||MBA||8. december 1999||Nachi-Katsuura||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(43148)||1999 XB106|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,376|| align=right|13,59|| align=right|4,551||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43149)||1999 XU107|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,117|| align=right|10,26|| align=right|4,484||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43150)||1999 XF109|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,246|| align=right|4,97|| align=right|3,658||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43151)||1999 XU114|| align=right|13,4|| align=right|2,542|| align=right|0,102|| align=right|14,27|| align=right|4,052||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43152)||1999 XM115|| align=right|13,0|| align=right|3,155|| align=right|0,175|| align=right|8,46|| align=right|5,602||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43153)||1999 XC118|| align=right|14,4|| align=right|2,721|| align=right|0,047|| align=right|3,99|| align=right|4,488||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43154)||1999 XH118|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,066|| align=right|6,66|| align=right|4,685||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43155)||1999 XE120|| align=right|13,3|| align=right|2,984|| align=right|0,063|| align=right|9,14|| align=right|5,153||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43156)||1999 XF120|| align=right|14,3|| align=right|2,729|| align=right|0,077|| align=right|5,59|| align=right|4,507||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43157)||1999 XT120|| align=right|14,0|| align=right|2,455|| align=right|0,017|| align=right|12,59|| align=right|3,846||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43158)||1999 XK121|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,203|| align=right|2,66|| align=right|3,668||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43159)||1999 XP121|| align=right|14,8|| align=right|2,907|| align=right|0,018|| align=right|2,03|| align=right|4,955||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43160)||1999 XY122|| align=right|13,5|| align=right|3,001|| align=right|0,037|| align=right|9,04|| align=right|5,197||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43161)||1999 XW123|| align=right|13,7|| align=right|2,691|| align=right|0,111|| align=right|11,36|| align=right|4,413||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43162)||1999 XE126|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,067|| align=right|7,62|| align=right|4,610||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43163)||1999 XB127|| align=right|13,5|| align=right|3,034|| align=right|0,042|| align=right|11,86|| align=right|5,283||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(43164)||1999 XJ154|| align=right|14,2|| align=right|2,979|| align=right|0,095|| align=right|9,23|| align=right|5,140||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43165)||1999 XA156|| align=right|14,7|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|8,01|| align=right|4,156||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43166)||1999 XO156|| align=right|14,5|| align=right|2,743|| align=right|0,124|| align=right|4,64|| align=right|4,541||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43167)||1999 XY157|| align=right|14,3|| align=right|2,861|| align=right|0,177|| align=right|8,49|| align=right|4,838||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43168)||1999 XO161|| align=right|13,9|| align=right|2,695|| align=right|0,154|| align=right|11,64|| align=right|4,425||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43169)||1999 XE167|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,186|| align=right|11,49|| align=right|4,431||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43170)||1999 XH171|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|4,79|| align=right|4,394||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43171)||1999 XF172|| align=right|13,2|| align=right|3,137|| align=right|0,164|| align=right|8,94|| align=right|5,556||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43172)||1999 XV172|| align=right|13,1|| align=right|3,115|| align=right|0,108|| align=right|14,11|| align=right|5,497||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43173)||1999 XK177|| align=right|12,2|| align=right|3,160|| align=right|0,066|| align=right|16,86|| align=right|5,615||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43174)||1999 XF180|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,066|| align=right|15,98|| align=right|4,322||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43175)||1999 XY189|| align=right|14,2|| align=right|2,289|| align=right|0,202|| align=right|7,18|| align=right|3,463||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43176)||1999 XM196|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|11,25|| align=right|5,538||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43177)||1999 XQ198|| align=right|13,3|| align=right|3,219|| align=right|0,037|| align=right|14,50|| align=right|5,774||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43178)||1999 XH201|| align=right|13,8|| align=right|3,099|| align=right|0,108|| align=right|6,34|| align=right|5,454||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43179)||1999 XL204|| align=right|13,3|| align=right|3,138|| align=right|0,084|| align=right|17,12|| align=right|5,559||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43180)||1999 XT206|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,121|| align=right|17,37|| align=right|5,500||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43181)||1999 XY206|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,221|| align=right|14,29|| align=right|5,577||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43182)||1999 XG212|| align=right|15,0|| align=right|2,264|| align=right|0,194|| align=right|6,82|| align=right|3,407||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43183)||1999 XK213|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,028|| align=right|10,72|| align=right|5,359||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43184)||1999 XD214|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,038|| align=right|10,13|| align=right|5,468||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43185)||1999 XK222|| align=right|14,1|| align=right|2,550|| align=right|0,122|| align=right|8,66|| align=right|4,072||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43186)||1999 XQ230|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,214|| align=right|8,52|| align=right|4,091||MBA||7. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43187)||1999 XF233|| align=right|14,4|| align=right|2,609|| align=right|0,131|| align=right|8,50|| align=right|4,213||MBA||2. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43188)||1999 XP234|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|6,39|| align=right|4,539||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43189)||1999 XR240|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,097|| align=right|3,48|| align=right|4,580||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43190)||1999 XR241|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,160|| align=right|8,08|| align=right|4,240||MBA||13. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43191)||1999 YM5|| align=right|13,0|| align=right|3,068|| align=right|0,173|| align=right|15,33|| align=right|5,372||MBA||29. december 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(43192)||1999 YG13|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,124|| align=right|16,45|| align=right|4,409||MBA||30. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|43193 Secinaro||2000 AW4|| align=right|14,9|| align=right|3,064|| align=right|0,132|| align=right|2,57|| align=right|5,364||MBA||1. januar 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(43194)||2000 AJ6|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,164|| align=right|1,34|| align=right|5,533||MBA||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(43195)||2000 AP13|| align=right|13,9|| align=right|3,208|| align=right|0,067|| align=right|7,11|| align=right|5,744||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43196)||2000 AH32|| align=right|15,1|| align=right|2,304|| align=right|0,174|| align=right|5,71|| align=right|3,496||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43197)||2000 AU44|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,191|| align=right|2,21|| align=right|3,683||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43198)||2000 AD62|| align=right|13,4|| align=right|2,991|| align=right|0,037|| align=right|8,55|| align=right|5,172||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43199)||2000 AJ68|| align=right|12,6|| align=right|3,111|| align=right|0,055|| align=right|9,15|| align=right|5,486||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43200)||2000 AO68|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,188|| align=right|8,69|| align=right|3,502||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43201)||2000 AT69|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,183|| align=right|12,82|| align=right|4,316||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43202)||2000 AQ70|| align=right|11,8|| align=right|3,169|| align=right|0,106|| align=right|23,81|| align=right|5,641||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43203)||2000 AV70|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,229|| align=right|4,96|| align=right|4,405||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43204)||2000 AA71|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,081|| align=right|9,73|| align=right|5,654||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43205)||2000 AV72|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,051|| align=right|15,44|| align=right|5,431||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43206)||2000 AJ78|| align=right|13,6|| align=right|2,989|| align=right|0,103|| align=right|9,72|| align=right|5,166||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43207)||2000 AJ79|| align=right|15,0|| align=right|2,570|| align=right|0,135|| align=right|9,18|| align=right|4,119||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43208)||2000 AW98|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,219|| align=right|17,58|| align=right|5,481||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43209)||2000 AP101|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,228|| align=right|8,09|| align=right|3,574||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43210)||2000 AS101|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,180|| align=right|6,03|| align=right|3,500||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43211)||2000 AR105|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,128|| align=right|11,70|| align=right|4,332||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43212)||2000 AL113|| align=right|12,3|| align=right|5,256|| align=right|0,059|| align=right|6,49|| align=right|12,05||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43213)||2000 AC132|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,062|| align=right|6,16|| align=right|5,601||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43214)||2000 AQ135|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,140|| align=right|5,02|| align=right|5,685||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43215)||2000 AN138|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,118|| align=right|8,00|| align=right|3,605||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43216)||2000 AB139|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,121|| align=right|7,72|| align=right|3,491||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43217)||2000 AE139|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,148|| align=right|7,55|| align=right|3,424||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43218)||2000 AE143|| align=right|13,0|| align=right|2,999|| align=right|0,085|| align=right|9,21|| align=right|5,194||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43219)||2000 AC150|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,042|| align=right|9,69|| align=right|5,155||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43220)||2000 AR150|| align=right|14,1|| align=right|3,231|| align=right|0,052|| align=right|12,06|| align=right|5,808||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43221)||2000 AJ151|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,110|| align=right|7,03|| align=right|3,483||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43222)||2000 AG155|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,180|| align=right|1,50|| align=right|3,795||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43223)||2000 AE162|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,102|| align=right|3,33|| align=right|3,513||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43224)||2000 AP165|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,164|| align=right|12,77|| align=right|4,381||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43225)||2000 AW165|| align=right|14,4|| align=right|3,138|| align=right|0,256|| align=right|13,13|| align=right|5,557||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43226)||2000 AM166|| align=right|13,5|| align=right|2,966|| align=right|0,128|| align=right|13,02|| align=right|5,106||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43227)||2000 AR166|| align=right|13,2|| align=right|3,138|| align=right|0,019|| align=right|16,50|| align=right|5,559||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43228)||2000 AH169|| align=right|14,2|| align=right|2,971|| align=right|0,087|| align=right|10,12|| align=right|5,120||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43229)||2000 AD174|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,073|| align=right|11,65|| align=right|5,716||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43230)||2000 AX175|| align=right|14,1|| align=right|3,114|| align=right|0,188|| align=right|11,47|| align=right|5,494||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43231)||2000 AU177|| align=right|12,1|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|5,601||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43232)||2000 AH178|| align=right|14,4|| align=right|2,715|| align=right|0,344|| align=right|7,03|| align=right|4,472||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43233)||2000 AQ179|| align=right|14,0|| align=right|2,971|| align=right|0,124|| align=right|9,57|| align=right|5,119||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43234)||2000 AN186|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,138|| align=right|14,30|| align=right|4,245||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43235)||2000 AX197|| align=right|14,0|| align=right|2,838|| align=right|0,080|| align=right|12,13|| align=right|4,780||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43236)||2000 AB199|| align=right|13,8|| align=right|3,227|| align=right|0,055|| align=right|11,18|| align=right|5,797||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43237)||2000 AB204|| align=right|14,7|| align=right|2,975|| align=right|0,116|| align=right|10,53|| align=right|5,129||MBA||6. januar 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(43238)||2000 AT233|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,229|| align=right|5,04|| align=right|4,009||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43239)||2000 AK238|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,226|| align=right|0,98|| align=right|5,277||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43240)||2000 AP240|| align=right|13,3|| align=right|3,096|| align=right|0,138|| align=right|13,98|| align=right|5,447||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43241)||2000 AB244|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,159|| align=right|5,85|| align=right|4,546||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43242)||2000 AK244|| align=right|14,5|| align=right|2,645|| align=right|0,072|| align=right|21,31|| align=right|4,301||MBA||8. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(43243)||2000 AB253|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,170|| align=right|2,26|| align=right|5,512||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43244)||2000 AR253|| align=right|14,3|| align=right|3,130|| align=right|0,192|| align=right|2,50|| align=right|5,538||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43245)||2000 BB15|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,245|| align=right|9,05|| align=right|4,502||MBA||31. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(43246)||2000 BB18|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,221|| align=right|6,33|| align=right|4,083||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43247)||2000 BV25|| align=right|14,2|| align=right|3,129|| align=right|0,059|| align=right|3,46|| align=right|5,533||MBA||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43248)||2000 BD26|| align=right|14,4|| align=right|2,786|| align=right|0,147|| align=right|10,33|| align=right|4,651||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(43249)||2000 BQ29|| align=right|13,7|| align=right|3,049|| align=right|0,186|| align=right|11,17|| align=right|5,323||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(43250)||2000 CG3|| align=right|14,3|| align=right|2,526|| align=right|0,127|| align=right|12,92|| align=right|4,014||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov